Wilhelm VI Gruby (zm. 1038) – książę Akwitanii
 Wilhelm VI (zm. 1226) – markiz Montferratu
 Wilhelm VI (zm. 1663) – landgraf Hesji-Kassel